Андреади (греч. ̓Ανδρεάδης) — греческая фамилия.
 Андреади, Александр Панаиотович (1907—1972) — советский художник-график, плакатист, дизайнер рекламы. Член Союза художников СССР.
 Андреади, Герасим Панаётович (1912—????) — агроном колхоза имени Ворошилова Дагвинского сельсовета Кобулетского района Аджарской АССР, Герой Социалистического Труда.
 Андреади, Дмитрий Георгиевич (1878—1914) — русский военный летчик, один из первых рекордсменов по {33} продолжительности дальности полетов в России, штабс-капитан.
 Андреади, Катерина (род. 1903) — греческая актриса. Примечания